Liberal Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Liberal Township (Iowa)
 Liberal Township (Kansas)